Drinovci est un toponyme qui peut désigner :
Drinovci, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Grude, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Drinovci, un village de Croatie situé dans la municipalité de Drniš, comitat de Šibenik-Knin.